F36 bzw. F 36 steht für:
 BMW F36, ein PKW-Modell
 F36 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F36